Mabel puede referirse a:

 Mabel (nombre), nombre de pila.
 Mabel (banda), banda danesa. 
 Mabel (cantante), cantante y compositora británica.
 Mabel (Minnesota), ciudad estadounidense de Minnesota.
 «Mabel (Better Call Saul)», el primer episodio de la tercera temporada de la serie Better Call Saul.
 Mabel Pines, personaje de Gravity Falls.
 Municipio de Mabel, municipio estadounidense de Dakota del Norte.
 Nelson Frazier, Jr.,  luchador profesional estadounidense, uno de cuyos nombres artísticos es Mabel.